Maksim Viktorovich Marinin (en russe Максим Викторович Маринин), né le  à Volgograd, est un patineur artistique russe qui concourt en couple. Sa partenaire depuis 1996 est Tatiana Totmianina. Multiples champions d'Europe et du monde, ils remportent la médaille d'or aux Jeux olympiques d'hiver de 2006 à Turin.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec sa partenaire Tatiana Totmianina

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique russe
Naissance en mars 1977
Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Volgograd
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Champion olympique russe
Champion olympique de patinage artistique
Champion du monde de patinage artistique